Breuberg bezeichnet:Artikel verbessern–

 eine Stadt in Odenwaldkreis (Hessen), siehe: Breuberg
 eine Burg über dem Breuberger Stadtteil Neustadt, siehe: Burg Breuberg
 das zur Burg gehörige historische Territorium, siehe Herrschaft Breuberg
 ein Adelsgeschlecht, siehe: Breuberg (Adelsgeschlecht)
 Teil des Familiennamens von Friedrich Koch-Breuberg (1847–1922), bayerischer Offizier und Schriftsteller
 einen historisch-wissenschaftliche Vereinigung, siehe Breuberg-Bund
 einen Hügel bei Donaustauf, Landkreis Regensburg, Bayern, auf dem sich die Walhalla befindet, siehe Bräuberg